Segura de León kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Segura de León (ort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Segura de León (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar